Räddningsstation kan syfta på:

Räddningsstation – en byggnad för räddningstjänsten, se Brandstation.
Räddningsstation (sjöräddning) – en plats med räddningsfarkoster och förvaring av annan utrustning